Лангош — многозначное слово:

Фамилия 
 Лангош, Йожа (1911—1987) — венгерская шахматистка.

Другое 
 Лангош — лепёшка из дрожжевого теста, которая жарится в кипящем масле.